Темакуил има више значења:

 Темакуил (Моланго де Ескамиља), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Темакуил (Тамазунчале), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику